Le Macchie ima više značenja:
 Le Macchie, Bari
 Le Macchie, Grosseto